

Geografia 
 Lala – municipalità della Provincia di Lanao del Norte (Filippine)
 Lala – città dell'Assam (India)
 Lala – comune del Libano
 Lala – affluente dello Jug, nel bacino della Dvina settentrionale, (Russia)

Musica 
 L.A. L.A. – raccolta del 1994 di Stiv Bators
 La La – singolo del 2005 di Ashlee Simpson
 La La – brano del 2008 Lil Wayne
 La La – singolo del 2010 di Oceana
 Lala (Unlocked) – singolo del 2021 di Alicia Keys

Persone 
 Altin Lala – calciatore albanese
 Gjergji Lala – attore e regista albanese

Altro 
 LaLa – rivista giapponese di genere manga
 Lala – personaggio del manga Monster Musume
 Lala – stazione della metropolitana di Napoli
 Lala – titolo usato nell'impero ottomano e in quello safavide
 Grupo Lala – azienda messicana di prodotti caseari

Pagine correlate 
Ooh La La
La La La
Lalla